El Campionat d'escacs d'Hongria inaugural se celebrà a Győr el 1906. Inicialment, no hi havia cap organització oficial responsable del torneig. La Federació Hongaresa d'Escacs no es va constituir fins al 1911, però no va començar a organitzar la competició de manera oficial fins al 1923. El torneig ha tingut gairebé sempre com a seu la capital del país, Budapest.

El campionat es va celebrar de manera irregular fins al 1950, a causa d'un insuficient finançament, i a la concurrència de les dues Guerres mundials. A partir de 1949, el campionat va organitzar-se des de la Federació d'Esports Hongaresa, i va rebre el suport oficial de l'estat, moment a partir del qual va passar a celebrar-se amb regularitat anual. Excepcionalment dos torneigs consecutius es varen celebrar el mateix any, quan les dates de joc eren al final de l'any natural.

Els torneigs dels anys 1981, 1984, 1991 i 1997 foren anomenats Súper Campionats. El 1985 i 1988, el campionat nacional tradicional fou substituït per un campionat obert o open (el campió fou, en ambdues ocasions, el Mestre Internacional hongarès Bela Perenyi).

Els torneigs posteriors a la II Guerra Mundial tenen la numeració oficial, mentre els anteriors a 1945 tenen una numeració independent, reflectida en la llista a continuació amb el sufix 'p'.

Quadre d'honor masculí 

{| class="sortable wikitable"
! Edició !! Any !! Ciutat !! Campió
|-
| 01p || 1906 || Győr || Zoltán von Balla
|-
| 02p || 1907 || Budapest || Leó Forgács
|-
| 03p || 1911 || Budapest || Zoltán von Balla, Zsigmond Barász
|-
| 04p || 1912 || Temesvar || Gyula Breyer
|-
| 05p || 1913 || Debrecen || Lajos Asztalos
|-
| 06p || 1922 || Budapest || Kornél Havasi
|-
| 07p || 1924 || Győr || Géza Nagy
|-
| 08p || 1928 || Budapest || Árpád Vajda
|-
| 09p || 1931 || Budapest || Lajos Steiner
|-
| 10p || 1932 || Budapest || Géza Maróczy
|-
| 11p || 1933 || Budapest || Esteban Canal
|-
| 12p || 1934 || Budapest || Erich Eliskases
|-
| 13p || 1935 || Tatatóváros || László Szabó
|-
| 14p || 1936 || Budapest || Lajos Steiner
|-
| 15p || 1937 || Budapest || László Szabó
|-
| 16p || 1941 || Budapest || Géza Füster
|-
| 17p || 1942 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 18p || 1943 || Diosgyor || Gedeon Barcza
|-
| 01 || 1945 || Budapest || Tibor Florián
|-
| 02 || 1946 || Budapest || László Szabó
|-
| 03 || 1947 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 04 || 1948 || Budapest || Pal Benko
|-
| 05 || 1950 (1) || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 06 || 1950 (2) || Budapest || László Szabó
|-
| 07 || 1951 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 08 || 1952 || Budapest || László Szabó
|-
| 09 || 1953 || Budapest || Bela Sandor
|-
| 10 || 1954 || Budapest || László Szabó
|-
| 11 || 1955 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 12 || 1957 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 13 || 1958 (1) || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 14 || 1958 (2) || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 15 || 1959 || Budapest || László Szabó
|-
| 16 || 1961 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 17 || 1962 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 18 || 1963 || Budapest || István Bilek
|-
| 19 || 1964 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 20 || 1965 (1) || Budapest || István Bilek
|-
| 21 || 1965 (2) || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 22 || 1966 || Budapest || Gedeon Barcza
|-
| 23 || 1967/8 || Budapest || László Szabó
|-
| 24 || 1968/9 || Budapest || Gyozo Forintos
|-
| 25 || 1969 || Budapest || Peter Dély
|-
| 26 || 1970 || Budapest || István Bilek
|-
| 27 || 1971 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 28 || 1972 || Budapest || Istvan Csom
|-
| 29 || 1973 || Budapest || András Adorján, Zoltán Ribli, István Csom
|-
| 30 || 1974 || Budapest || Zoltán Ribli
|-
| 31 || 1975 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 32 || 1976 || Budapest || Gyula Sax
|-
| 33 || 1977 || Budapest || Gyula Sax, Zoltán Ribli
|-
| 34 || 1978 || Budapest || József Pintér
|-
| 35 || 1979 || Budapest || József Pintér
|-
| 36 || 1980 || Budapest || Peter Lukacs
|-
| 37 || 1981 || Budapest || Lajos Portisch
|-
| 38 || 1982 || Budapest || Attila Schneider
|-
| 39 || 1984 || Budapest || András Adorján
|-
| 40 || 1986 || Budapest || Iván Faragó
|-
| 41 || 1989 || || Attila Schneider
|-
| 42 || 1991 || Budapest || Judit Polgár
|-
| 43 || 1992 || Budapest || András Adorján
|-
| 44 || 1993 || Gyula || András Adorján
|-
| 45 || 1995 (1) || Budapest || Csaba Horváth
|-
| 46 || 1995 (2) || Budapest || Zoltán Almási
|-
| 47 || 1996 || Budapest || Zoltán Varga
|-
| 48 || 1997 || Budapest || Zoltán Almási
|-
| 49 || 1998 || Budapest || Csaba Horváth
|-
| 50 || 1999 || Lillafüred || Zoltán Almási
|-
| 51 || 2000 || Budapest || Zoltán Almási
|-
| 52 || 2002 || Balatonlelle || Róbert Ruck
|-
| 53 || 2003 || Heviz || Zoltán Almási
|-
| 54 || 2004 || Budapest || Ferenc Berkes
|-
| 55 || 2005 || Kazincbarcika || Zoltán Gyimesi
|-
| 56 || 2006 || Székesfehérvár || Zoltán Almási
|-
| 57 || 2007 || Budapest || Ferenc Berkes
|-
| 58 || 2008 || Nyíregyháza || Zoltán Almási
|-
| 59 || 2009 || Szeged || Zoltán Almási
|-
| 60 || 2010 || Szeged || Ferenc Berkes
|-
| 61 || 2011 || Hévíz || Viktor Erdős
|-
| 62 || 2012 || Hévíz || Ferenc Berkes
|-
| 63 || 2013 || Gyula || Ferenc Berkes
|-
| 64 || 2014 || Zalakaros || Ferenc Berkes
|-
| 65 || 2015 || Zalakaros || Horváth Ádám
|-
| 66 || 2016 || Zalakaros || Ferenc Berkes
|-
|67 || 2017 || Zalakaros || Richárd Rapport
|-
| 68 || 2018 || Budapest || Ferenc Berkes
|-
| 69 || 2019 || Budapest || Zoltán Almási
|}

Quadre d'honor femení 

{| class="sortable wikitable"
! # !! Any !! Ciutat !! Campiona
|-
| p1 || 1942 || Budapest || Józsa Lángos
|-
| p2 || 1943 || Budapest || Józsa Lángos
|-
| p3 || 1944 || Budapest || Józsa Lángos
|-
| 1 || 1947 || Tatabánya || Józsa Lángos
|-
| || 1949 || Tatabánya || Józsa Lángos
|-
| 2 || 1950 || Tatabánya || Józsa Lángos
|-
| 3 || 1951 || Budapest || Józsa Lángos
|-
| 4 || 1952 || Budapest || Józsa Lángos
|-
| 5 || 1953 || Budapest || Jolán Krcsmarik
|-
| 6 || 1954 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 7 || 1955 || Budapest || Erzsébet Finta
|-
| 8 || 1956 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 9 || 1957 || Budapest || Irén Hönsch
|-
| 10 || 1958 || Budapest || Istvánné Bilek
|-
| 11 || 1959 || Budapest || Jenőné Sillye
|-
| 12 || 1960 || Budapest || Jenőné Sillye
|-
| 13 || 1961 || Budapest || Károlyné Honfi
|-
| 14 || 1962 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 15 || 1963 || Budapest || Istvánné Bilek
|-
| 16 || 1964 || Budapest || Erzsébet Finta
|-
| 17 || 1965 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 18 || 1966 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 19 || 1967 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 20 || 1968 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 21 || 1970(1) || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 22 || 1970(2) || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 23 || 1971 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 24 || 1972 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 25 || 1973 || Budapest || Zsuzsa Verőci
|-
| 26 || 1974 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 27 || 1975 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 28 || 1976 || Budapest || Éva Karakas
|-
| 29 || 1977 || Budapest || Zsuzsa Verőci
|-
| 30 || 1978 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 31 || 1979 || Budapest || Mária Porubszky
|-
| 32 || 1980 || Budapest || Zsuzsa Makai
|-
| 33 || 1981 || Budapest || Tünde Csonkics
|-
| 34 || 1982 || Budapest || Ilona Kurucsai
|-
| 35 || 1983 || Budapest || Zsuzsa Verőci
|-
| 36 || 1985 || Budapest || Ildikó Mádl
|-
| 37 || 1986 || Budapest || Mária Ivánka
|-
| 38 || 1988 || Budapest || Erika Sziva
|-
| 39 || 1990 || Győr || Ildikó Mádl
|-
| 40 || 1991 || Budapest || Ildikó Mádl
|-
| 41 || 1992 || Budapest || Rita Atkins
|-
| 42 || 1993 || Gyula || Ildikó Mádl
|-
| 43 || 1995(1) || Budapest || Eva Forgo
|-
| 44 || 1995(2) || Budapest || Nóra Medvegy
|-
| 45 || 1996 || Hévíz || Mónika Grábics
|-
| 46 || 1997 || Budapest || Nikoletta Lakos
|-
| 47 || 1999 || Lillafüred || Nóra Medvegy
|-
| 48 || 2000 || Budapest || Anita Gara
|-
| 49 || 2001 || Budapest || Anita Gara
|-
| 50 || 2002 || Budapest || Nikoletta Lakos
|-
| 53 || 2003 || Budapest || Yelena Dembo
|-
| 54 || 2004 || Budapest || Szidonia Vajda
|-
| 55 || 2005 || Szeged || Nikoletta Lakos
|-
| 56 | 56 || 2006|| Szeged || Ticia Gara

|-
| 57 || 2007 || Budapest || Ticia Gara
|-
| 58 || 2008 || Visegrád || Anna Rudolf
|-
| 59 || 2009 || Eger || Anita Gara
|-
| 60 || 2010 || Nyíregyháza || Anna Rudolf
|-
| 61 || 2011 || Szeged || Anna Rudolf
|-
| 62 || 2012 || Kisvárda || Petra Papp
|-
| 63 || 2013 || Hévíz || Anita Gara
|-
| 64 || 2014 || Zalakaros || Ildikó Mádl
|-
| 65 || 2015 || Budapest || Szidonia Vajda
|-
| 66 || 2016 || Mándok || Anita Gara
|-
| 67 || 2017 || Zalakaros || Anita Gara
|-
| 68 || 2018 || Budapest || Bianka Havanecz
|-
| 69 || 2019 || Budapest || Ticia Gara
|}

Taules de torneigs 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 42è HUN-ch Budapest 1991
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Punts !! TB !! Perf. !! +/- 
|-
| 1 || align=left| ||2550 ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||6 || || 2648 || +12
|-
| 2 || align=left| ||2530 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||5½ ||23.75 || 2608 || +10
|-
| 3 || align=left| ||2600 ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||5½ ||23.25 || 2600 || 0
|-
| 4 || align=left| ||2540 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||5 ||21.75 || 2567 || +4
|-
| 5 || align=left| ||2535 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||5 ||20.25 || 2568 || +4
|-
| 6 || align=left| ||2570 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||½ ||4½ || || 2526 || -6
|-
| 7 || align=left| ||2500 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||½ ||½ ||3½ ||16.00 || 2455 || -6
|-
| 8 || align=left| ||2480 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||3½ ||14.25 || 2458 || -3
|-
| 9 || align=left| ||2480 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||1 ||3½ ||14.25 || 2458 || -3
|-
| 10 || align=left| ||2515 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||* ||3 || || 2412 || -13
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 51è HUN-ch (femení) Budapest 2001
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Punts !! TB !! Perf. !! +/- 
|-
| 1 || align=left| ||2303 ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7 || || 2487 || +21
|-
| 2 || align=left| ||2158 ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||5 ||22.00 || 2324 || +20
|-
| 3 || align=left| ||2391 ||½ ||0 ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||5 ||20.75 || 2299 || -11
|-
| 4 || align=left| ||2295 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5 ||20.25 || 2309 || +2
|-
| 5 || align=left| ||2294 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||5 ||20.25 || 2309 || +2
|-
| 6 || align=left| ||2184 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||5 ||19.75 || 2321 || +17
|-
| 7 || align=left| ||2381 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||4 || || 2223 || -19
|-
| 8 || align=left| ||2339 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3½ || || 2187 || -19
|-
| 9 || align=left| ||2227 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||3 || || 2158 || -9
|-
| 10 || align=left| ||2156 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||2½ || || 2120 || -5
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 53è HUN-ch (femení) Budapest 2003
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Punts !! TB !! Perf. !! +/-
|-
| 1 || align=left| || 2390 ||* ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||7½ || || 2568 || +18
|-
| 2 || align=left| ||2354 ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||7|| || 2510 || +18
|-
| 3 || align=left| ||2403 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1||1 ||5½ || || 2367 || -4
|- 
| 4 || align=left| ||2352 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||5 || || 2332 || -2
|-
| 5 || align=left| ||2372 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||4½ ||16.75 || 2291 || -10
|-
| 6 || align=left| ||2262 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||1 ||4½ ||16.75 || 2303 || +5
|-
| 7 || align=left|||2249 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||* ||1 ||1 ||½ ||4½ ||15.50 || 2304 || +7
|-
| 8 || align=left| ||2191 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½||0 ||* ||1 ||1 ||3 || || 2191 || -1
|-
| 9 || align=left| ||2196 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||* ||1 ||2 || || 2093 || -11
|- 
| 10 || align=left| ||2222 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||0||* ||1½ || || 2029 || -20
|}

Mitjana Elo: 2299 ⇔ Cat II

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 57è HUN-ch (femení) Eger 2009
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Punts !! TB !! Perf. !! +/- 
|-
| 1 || align=left| ||2353 ||½ ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7 ||26.50 || 2478 || +14
|-
| 2 || align=left| ||2354 ||* ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||7 ||28.00 || 2478 || +14
|-
| 3 || align=left| ||2159 ||0 ||1 ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||5½ ||23.00 || 2361 || +25
|-
| 4 || align=left| ||2344 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5½ ||19.50 || 2341 || 0
|-
| 5 || align=left| ||2310 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||5 ||19.25 || 2305 || 0
|-
| 6 || align=left| ||2375 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||5 ||18.00 || 2298 || -9
|-
| 7 || align=left| ||2313 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||4 || || 2141 || -11
|-
| 8 || align=left| ||2141 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3 || || 2121 || +2
|-
| 9 || align=left| ||2236 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||2 || || 2066 || -20
|-
| 10 || align=left|||2117 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||1 || || 2074 || -15
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 58è HUN-ch (femení) Nyíregyháza 2010
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Punts !! TB !! Perf. !! +/- 
|-
| 1 || align=left| ||2344 ||* ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||7½ || || 2497 || +15
|-
| 2 || align=left| ||2175 ||1 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||6 ||27.25 || 2357 || +23
|-
| 3 || align=left| ||2234 ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||6 ||23.00 || 2350 || +15
|-
| 4 || align=left| ||2389 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5½|| || 2302 || +2
|-
| 5 || align=left| ||2270 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||4½|| || 2227 || -5
|-
| 6 || align=left| ||2146 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||4 || || 2201 || +6
|-
| 7 || align=left| ||2339 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||3½ || || 2141 || -25
|-
| 8 || align=left|||2139 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3|| || 2121 || -3
|-
| 9 || align=left| ||2223 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||2½||10.00 || 2066 || -19
|-
| 10 || align=left| ||2147 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||2½||8.50 || 2074 || -9
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 59è HUN-ch (femení) Szeged 2011
! !! Jugadora !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! Punts !! TB !! Perf. !! +/- 
|-
| 1 || align=left| ||2359 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||6 ||5.00 || 2370 || +2
|-
| 2 || align=left| ||2204 ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||6 ||4.00 || 2388 || +23
|-
| 3 || align=left| ||2375 ||½ ||0 ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||6 ||3.00 || 2370 || 0
|-
| 4 || align=left| ||2340 ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||5½||23.25 || 2332 || -1
|-
| 5 || align=left| ||2204 ||½ ||½ ||0 ||1 ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||5½||21.75 || 2346 || +18
|-
| 6 || align=left| ||2256 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||5 || || 2300 || +6
|-
| 7 || align=left| ||2212 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||4 || || 2228 || +2
|-
| 8 || align=left| ||2139 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||3½|| || 2196 || +6
|-
| 9 || align=left| ||2215 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||2|| || 2049 || -19
|-
| 10 || align=left| ||2216 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||1½|| || 1987 || -24
|}

Bibliografia 
 
 
 Fehér, Gyula (1991-2005), Magyar Országos SakkTájékoztató, resultats 1991-2005.

Vegeu també 
 Judit Polgár
 Zsuzsa Polgár

Referències i notes

Enllaços externs 
 
  
  
  

Hongria
Escacs
Escacs a Hongria
Hongria
Hongria
Hongria